Severi est un patronyme italien, ainsi qu'un prénom masculin finnois, pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1952), anthropologue et professeur italien
 (1872-1930), actrice italienne
Francesca Severi (née en 1991), joueuse italienne de volley-ball

Prénom
 (né en 1986), joueur finlandais de football
 (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
(30305) Severi, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme italien
Homonymie de prénom
Prénom finlandais